Batuco signifie « l'eau » en mapuche et peut faire référence à :
 Batuco (Santiago), une localité dans la province de Chacabuco au Chili
 Batuco (Curepto), un village de la commune de Curepto dans la région du Maule au Chili
 Batuco (Pencahue), un village de la commune de Pencahue dans la région du Maule au Chili
 Batuco (Biobío), un village de la commune de Coelemu dans la région du Biobío au Chili

Homonymie de toponyme